Hromada (kyrillisch Громада) steht für:

 Hromada (Geheimgesellschaft), Netz von Geheimgesellschaften der ukrainischen Intelligenz
 Hromada (Verwaltungseinheit) (Територіальна громада/Terytorialna hromada), Verwaltungseinheit in der Ukraine, siehe Verwaltungsgliederung der Ukraine
 Hromada (Ort) Dorf in der Ukraine in der Oblast Schytomyr

Familienname folgender Personen:
 Anton Hromada (1841–1901), deutscher Theaterschauspieler und Sänger (Tenor)
 Rudolf Hromada (1890–1964), tschechischer Esperantist